I suoi video hanno ormai raggiunto i 20 milioni di contatti nell'Ottobre 2009, e i 60 milioni di contatti a luglio 2010. Viste le sue notevoli doti di shredder (chitarrista dotato di notevole tecnica e velocità) la Fender lo ha inoltre ingaggiato come proprio testimonial. il 15 febbraio 2012 si unisce al gruppo Arrow Haze.

Discografia
Il 1º agosto 2006, MattRach ha pubblicato, su piattaforme di download legale, il suo primo CD intitolato MattRach.

Nel 2010 è stato pubblicato il secondo album intitolato Mister Jack.

Il 18 novembre 2011 MattRach ha pubblicato il suo terzo album, intitolato Already Out There.

Nel 2012 pubblica l'album Redemption.

YouTube awards
# 57 - Most Subscribed (All Time) - Musicians
# 1 - Most Subscribed (All Time) - France
# 1 - Most Subscribed (All Time) - Musicians - France
# 94 - Most Viewed (All Time) - Musicians
# 7 - Most Viewed (All Time) - France
# 4 - Most Viewed (All Time) - Musicians - France

Canzoni pubblicate
The Conquistador
Wait In My Bed
The NEW Canon Rock
Dechirage
Tornado
For Y
Undergroove
Dark Paradise
Groovy Nightmare
2007
Acoustic song
I love youtube
Tectony
You
lol
Johnny is disturbed!
On the run
My life
funkyplanet

Note

Collegamenti esterni